Flotats peut faire référence à : 
 Isidro Flotats (1926-2014), footballeur espagnol.
 José-Maria Flotats (né en 1939), acteur catalan.
 Joan Matamala i Flotats (1893-1977), sculpteur catalan.